Ženská dvouhra French Open 2008 probíhala na přelomu května a června 2008. Dějištěm se staly antukové dvorce areálu Stade Roland-Garros. Do singlové soutěže pařížského tenisového grandslamu nastoupilo sto dvacet osm hráček. Třnáct z nich si účast zajistilo v kvalifikaci, z toho dvanáct řádně po vítězstvích ve třech kvalifikačních kolech a jedna jako tzv. šťastná poražená.

Trojnásobnou obhájkyní titulu byla Belgičanka Justine Heninová, která před turnajem v pozici světové jedničky nečekaně ukončila kariéru. titul neobhajovala. Nejvýše nasazenou hráčkou byla ruská tenistka Maria Šarapovová.

Vítězkou se stala 20letá Srbka Ana Ivanovićová, která ve finále zdolala ruskou turnajovou třináctku Dinaru Safinovou ve dvou setech 6–4 a 6–3. Na třetí pokus tak vybojovala první kariérní trofej na Grand Slamu. Již postupem do finále si zajistila premiérový posun na post světové jedničky ve dvouhře žen, kde nahradila Rusku Šarapovovou.

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, v kterém hráčka vypadla.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

3. Sekce

4. Sekce

Dolní polovina

5. Sekce

6. Sekce

7. Sekce

8. Sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Ženská dvouhra